El nombre de Felipe de Ibelín puede referirse a:

Felipe de Ibelín (fallecido en 1304), condestable de Chipre.
Felipe de Ibelín (aprox. 1180 - 1227), bailío de Chipre.
Felipe de Ibelín (1253 - 1318), senescal de Chipre.
Felipe de Ibelín (fallecido después de 1373), señor titular de Arsuf.